Nikolajewsk (russisch ) ist der Name folgender Städte in Russland:

 Nikolajewsk am Amur, russische Stadt in der Region Chabarowsk
 Rajon Nikolajewsk am Amur, russischer Rajon in der Region Chabarowsk
 Nikolajewsk, in der Oblast Wolgograd

sowie der frühere Name von:
 Pugatschow (Stadt), in der Oblast Saratow

Siehe auch:
 Nikolajew (Begriffsklärungsseite)
 Nikolajewskaja (Begriffsklärungsseite)
 Nikolajewski (Begriffsklärungsseite)